Dohmen ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dohmen (* 1956), deutscher Opernsänger
 Andreas Dohmen (* 1962), deutscher Komponist
 Arnold Dohmen (1906–1980), deutscher Mediziner
 Bejo Dohmen (* 1984), deutscher Schauspieler
 Caspar Dohmen (* 1967), deutscher Wirtschaftsjournalist
 Christian Dohmen (1925–2013), deutscher Fußballspieler
 Christoph Dohmen (* 1957), deutscher katholischer Theologe  
 Günther Dohmen (1926–2022), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Heinz Dohmen (* 1934), deutscher Dombaumeister
 John-John Dohmen (* 1988), belgischer Hockeyspieler
 Karl Dohmen (1874–1955), deutscher Postbeamter
 Marianne Dohmen (1937–2009), deutsche Politikerin (SPD)
 Matthias Dohmen (* 1947), deutscher Journalist und Historiker
 Max Dohmen (* 1988), deutscher Basketballspieler 
 René Dohmen (* 1966), Mitglied des deutschen Künstlerduos Dürbeck & Dohmen
 Rolf Dohmen (* 1952), deutscher Fußballspieler und -manager
 Walter Dohmen (* 1941), deutscher Künstler